

Toponymie 
Deux racines différentes ont donné des graphies semblables:
 L'origine peut dériver de l'occitan « aucho, oucho », représentant des terres défrichées de longue date, proches du village.
les oies: Auca (bas latin) serait tiré de avica "oiseau" . En ancien français oue. En italien et en catalan Oca, en gascon auca.

Une grande diversité de toponymes: Auch, Auche, Auches, Oche, Hoche, Aucat, Augas, Auque, Auquier, souvent occitans .
 Auch dans le Gers 32000, n'a pas la même étymologie.

Lieux-dits et hameaux 
 Auche, 07210, Rochessauve
 Lauche, 04200, Noyers-sur-Jabron
 04530 Saint-Paul-sur-Ubaye:
 L'Auch, lieu-dit au chef-lieu, à proximité de l'Ubaye (rivière), 11 parcelles qui étaient le long et en aval du canal d'un important site de moulin et de martinet avec des jardins  
 Les Auches 58 parcelles du cadastre à Tournoux, en partie sud qui bordaient un lac de 2 hectares (asséché au XVII ou XVIII pour augmenter la surface de culture de ce plateau antiquement stratégique).
 Léguillac-de-l'Auche une commune de Dordogne (département), elle n'aurait pas de lien avec l'oie.
 Les Auches, 07530, Aizac.
 Les Auches, 51250, Alliancelles
 Les Auches, 04260, Allos
 Les Auches, 04240, Annot
 L'Auchette, 04140, Auzet.
 L'Auchette, un hameau de la commune La Bréole.
 Auchette, Lieu-dit 15500, La Chapelle-Laurent.
 Auchy-la-Montagne, une commune, 60360.

Homophone 
 Oches, 08240, Ardennes (département) 
 l'oche, 05250 La Cluse
 l'oche, 10110 Polisy
 L'Hoche, quartier d'Abriès 05460,
 L'Ochette, , quartier de Ceillac 05600,

Dérivés 
 Auquier, 04800, Saint-Martin-de-Brômes
 Auque, 47600, Fréchou
 Auqué, 82500, Auterive (Tarn-et-Garonne)
 64450, Auga
 Les Augas, 31510 Ore
 L'Aucat, 32400 Ségos

Notes et références